MSV může znamenat:

 Moravskoslezská vagónka ve Studénce a její nástupce MSV Metal Studénka a. s.
 Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně
 MSV Duisburg (Meidericher Spielverein) – německý fotbalový klub
 Mobile Satellite Ventures – telefonní síť využívající geostacionární družice
 Mimosmyslové vnímání

mSv
 mSv, milisievert – jednotka dávkového ekvivalentu ionizujícího záření